Afereza – zabieg uzyskiwania koncentratu płytek krwi, białych krwinek lub krwinek czerwonych poprzez odseparowanie ich z krwi pełnej człowieka.

 trombafereza – odseparowanie płytek krwi z krwi pełnej.
 plazmafereza – odseparowanie osocza z krwi pełnej.
 erytroafereza – odseparowanie krwinek czerwonych z krwi pełnej.
 leukafereza – odseparowanie białych krwinek z krwi pełnej.

Transfuzjologia